Коломера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 113 км². Население — 1545 человек (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Colomera realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Colomera en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

Муниципалитеты Гранады